Esztergom ostromai
 Esztergom ostroma (1242): a tatárjárás eseménye, sikertelen mongol ostrom.
 Esztergom ostroma (1543): a I. Szulejmán hadjárata, a törökök elfoglalják a várat.
 Esztergom ostroma (1595): a tizenöt éves háború csatája, a Habsburg csapatok elfoglalják a várat.
 Esztergom ostroma (1605): a tizenöt éves háború csatája, Lalla Mehmed nagyvezír elfoglalja a várat.
 Esztergom ostroma (1685): a császáriaknak 1683-ban átadott várat Sejtán Ibrahim nagyvezír sikertelenül ostromolja.
 Esztergom ostroma (1706): II. Rákóczi Ferenc csapatai elfoglalják, Starhemberg császári csapatai visszafoglalják.